Långavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långavan, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Långavan, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (13,1 ha)
Långavan, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn